Экологическая партия за Прогресс (, PEP; ) — бывшая политическая партия Буркина-Фасо. Руководителем партии являлся Шарль Сальви Соме. PEP была официально зарегистрирована 6 мая 1991 года. В 1995 году PEP объединилась с Партией за Социал-демократию Валера Соме и Группой за Демократические движения, образовав Партию за Объединённую Социал-демократию (PDSU).

Примечания 

Политические партии, основанные в 1991 году
Политические партии Буркина-Фасо
Бывшие политические партии